Campen
 Campen (Krummhörn), Ortsteil der Gemeinde Krummhörn in Ostfriesland
 Campen (Borstel), Ortsteil der Gemeinde Borstel im Landkreis Diepholz
 Burg Campen, historischen Burganlage in Flechtorf in Niedersachsen
 Campen, heute Kamperland bezeichnete Stadt in der niederländischen Provinz Zeeland
 Campen, ein ursprünglich aus dem Lateinischen stammendes Wort (campus = freies Feld), das das vorübergehende Wohnen in freier Natur bezeichnet 
 Campen, gebräuchlicher Begriff bei Computerspielern, der eine meistens als unsportlich angesehene Heckenschützen-Taktik bezeichnet 

Campen ist der Name oder Familienname von:
 Campen (Emsland), erloschenes, niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Campen (Kirchberg), erloschenes, niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Campen (Poggenhagen), erloschenes, niedersächsisches Adelsgeschlecht

 Hermann Lotze-Campen (* 1966), deutscher Agrarwissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher
 Heymericus de Campo (auch Heimerich von Campen und Heimrich van de Velde; * um 1395, † 1460), spätmittelalterlicher Scholastiker
 Jacob van Campen (1596–1657), niederländischer Maler und Architekt
 Michel Herman van Campen (1874–1942), niederländischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Mónica van Campen (* 1974), spanische Schauspielerin
 Reimar Campen (1928–2012), Politiker (Die Grünen)
 Winand von Petersdorff-Campen (* 1963), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Camp
 Campe
 Kampe
 Kampen